Гагры́пш, также Гагрыпшь или Гагрипш — многозначный термин:

 Гагрыпш — река в Абхазии.
 Гагрыпш — платформа Абхазской железной дороги на участке Псоу — Сухум в Гагре.
 Гагрипш — ресторан в Гагре.